Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Open de España Villa de Madrid) van 2001 vond plaats van 21 tot en met 26 mei 2001 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Gala León García was niet geplaatst en verloor in de eerste ronde van de Française Sandrine Testud.

Het tweede reekshoofd, Arantxa Sánchez Vicario uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als achtste geplaatste landgenote Ángeles Montolio in twee sets.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs namen terug deel als eerste reekshoofd en bereikten de finale waarin zij verloren van Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez het als tweede geplaatste duo. Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez wonnen in drie sets na een tiebreak in de laatste set.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Madrid 2001
Madrid